Сезон «Сельта» (Віго) 2016—2017 - 93-й за ліком сезон футбольного клубу Сельта і його 51-й сезон у найвищій лізі іспанського футболу.

Склад команди

Основний склад команди 
.

В оренді в іншому клубі

Трансфери

Прийшли

Пішли

Пішли в оренду

Змагання

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Результати за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Ліга Європи УЄФА

Груповий турнір

Плей-оф

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Товариські

Статистика гравців

Матчі та голи 
Востаннє оновлено станом на 21 травня 2017.

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що в цьому сезоні виходили на поле, або мали номер у складі, але потім полишили клуб
|-

|}

Примітки

Посилання 
Club's official website

Celta de Vigo
Сезони «Сельта» (Віго)